Noroy (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Noroy-le-Bourg, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Noroy-sur-Ourcq, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Cantó de Noroy-le-Bourg, cantó al districte de Vesoul del departament de l'Alt Saona (França)